Stel ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan van der Stel (1640–1645), Gouverneur von Mauritius
 Simon van der Stel (1639–1712), niederländischer Kolonieverwalter
 Willem Adriaan van der Stel (1664–1723), Gouverneur der Kapkolonie

STEL steht für:

 Short-term exposure limit, englisch für Arbeitsplatzgrenzwert

Siehe auch:
 Stell